Onderdistrict in Indonesië
 Kunir (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kunir (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kunir (Dempet), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Kunir (Keling), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Kunir (Sulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kunir (Wonodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java